Medaliści igrzysk olimpijskich w hokeju na lodzie – lista zawodników i reprezentacji, które przynajmniej raz zdobyły medal zimowych igrzysk olimpijskich w turniejach mężczyzn w hokeju na lodzie.

Hokej na lodzie mężczyzn po raz pierwszy znalazł się w programie igrzysk olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Pierwszy turniej rozegrano podczas letniej edycji, ponieważ nie rozgrywano jeszcze zimowych igrzysk olimpijskich, które odbyły się pierwszy raz w 1924 roku w Chamonix.

W latach 1920–1968 triumfator turnieju olimpijskiego zostawał jednocześnie mistrzem świata w hokeju na lodzie. Do 1984 roku w turnieju hokejowym nie mogli grać hokeiści z National Hockey League (NHL), a uprawnieni byli wyłącznie zawodnicy amatorscy. W 1970 roku, wobec braku porozumienia co do definicji gracza amatorskiego, reprezentacja Kanady wycofała się z rywalizacji. W 1987 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął decyzję o dopuszczeniu zawodowych hokeistów do udziału w igrzyskach olimpijskich, a od igrzysk w Nagano w 1998 roku w zawodach biorą udział gracze NHL. Gracze tej ligi nie wystąpili w turnieju olimpijskim podczas igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku w związku z brakiem porozumienia między MKOl a NHL odnośnie do finansowania wyjazdu tych zawodników na igrzyska.

Od 1920 do 1952 roku reprezentacja Kanady zdobyła sześć złotych i jeden srebrny medal olimpijski. Podczas igrzysk olimpijskich w Cortina d’Ampezzo po raz pierwszy wystąpiła drużyna Związku Radzieckiego. Reprezentacja ta w latach 1956–1988 wygrała dziewięć turniejów olimpijskich. Dwukrotnie, w latach 1960 i 1980, triumfowała reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Po rozpadzie ZSRR, na igrzyskach w 1992 roku zwyciężyła reprezentacja Wspólnoty Niepodległych Państw, składająca się w większości z zawodników byłego ZSRR.

W latach 1920–2018 rozegrano 24 turnieje olimpijskie w hokeju na lodzie mężczyzn. Najbardziej utytułowaną drużyną jest Kanada, w dorobku której jest 16 medali – 9 złotych, 4 srebrne i 3 brązowe. Drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów zajmuje ZSRR z 9 medalami (7 złotymi, 1 srebrnym i 1 brązowym), a trzecie – Stany Zjednoczone z 11 medalami (2 złotymi, 8 srebrnymi i 1 brązowym).

Najbardziej utytułowanym hokeistą w turniejach olimpijskich jest Władisław Trietjak, który w latach 1972–1984 zdobył cztery medale – trzy złote i jeden srebrny. Po trzy złote medale wywalczyli również: Witalij Dawydow, Anatolij Firsow, Wiktor Kuźkin, Aleksandr Ragulin i Andriej Chomutow.

Od 1998 roku podczas igrzysk olimpijskich rozgrywane są również turnieje w hokeju kobiet. W poniższym zestawieniu ujęto jednak tylko mężczyzn, nie uwzględniono zatem medalistek turniejów w hokeju na lodzie kobiet.

Medaliści chronologicznie 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie zespoły, które zdobyły medale igrzysk olimpijskich w hokeju na lodzie mężczyzn w latach 1920–2018 wraz z pełnymi składami poszczególnych ekip.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w hokeju na lodzie mężczyzn. W przypadku, gdy dany zawodnik zdobywał medale dla dwóch lub więcej krajów, podano wszystkie państwa, w barwach których startował. W przypadku, gdy dwóch zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w hokeju na lodzie mężczyzn.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w hokeju na lodzie mężczyzn podczas kolejnych edycji igrzysk olimpijskich.

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Medalistki igrzysk olimpijskich w hokeju na lodzie
 Mistrzostwa Europy w hokeju na lodzie

Medaliści igrzysk olimpijskich w hokeju na lodzie
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich według dyscypliny sportu
Hasła rozbudowane w ramach Miesiąca Wyróżnionego Artykułu 2019